

Cinema 
 Gigantic – film del 2008 diretto da Matt Aselton

Musica 
 Gigantic – singolo dei Pixies del 1988, dall'album Surfer Rosa

Nautica 
 Gigantic – nome originario della nave HMHS Britannic

Televisione 
 Gigantic – serie televisiva statunitense trasmessa sul canale TeenNick